D'une manière générale, le mot exécution désigne, au sens propre ou au sens figuré, une action d'achèvement ou le résultat de cette action. En particulier, le mot peut désigner :

 la peine de mort, décision de justice condamnant une personne à mourir (ce qui entraîne son exécution, s'il n'y a pas d'intervention ultérieure) ;
l'exécution forcée est en droit civil l’utilisation de la puissance publique pour procéder à l’exécution d’un contrat ou d’un jugement.
une exécution sommaire, acte homicide consistant à tuer une personne (exécuter une personne) sans jugement équitable ;
 en informatique, l'exécution d'un programme est l'exécution par le processeur des instructions qu'il contient ;
 plus généralement, une réalisation ; par exemple, dans le domaine du bâtiment :
 Exécution (construction)
 mission d'exécution, la surveillance des travaux qui visent à construire le bâtiment ;
  dessins d'exécution, les dessins techniques à l'échelle décrivant comment le bâtiment doit être construit.

Œuvres 
Exécution, Execution ou Exécutions est également le nom de plusieurs œuvres :
 Exécution, un album du groupe de speed metal d'ADX ;
 Execution, une nouvelle de Colin McDougall ;
 Exécution, un tableau de Yue Minjun ;
 Execution, titre original en Italie de Django, prépare ton exécution film italien réalisé en 1968 par Domenico Paolella
 Exécutions (Un detective), un film italien de 1969 réalisé par Romolo Guerrieri
 Executions, un film vidéo controversé de Barrie Goulding.